US Open 2013 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w pomiędzy 26 sierpnia a 9 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 133. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 34 300 000 dolarów amerykańskich.

W grze pojedynczej mężczyzn Rafael Nadal pokonał 6:2, 3:6, 6:4, 6:1 Novaka Đokovicia. W grze pojedynczej kobiet, podobnie jak w poprzedniej edycji, Serena Williams pokonała Wiktoryję Azarankę 7:5, 6:7(7), 6:1. W deblu mężczyzn Leander Paes i Radek Štěpánek pokonali Alexandra Peyę i Bruno Soaresa 6:1, 6:3. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Andrea Hlaváčková i Lucie Hradecká, które w finale pokonały Ashleigh Barty i Casey Dellacqua 6:7(4), 6:1, 6:4. W grze mieszanej Hlaváčková wraz z Maksem Mirnym pokonali w meczu o mistrzostwo Abigail Spears i Santiago Gonzáleza 7:6(5), 6:3.

Borna Ćorić zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Thanasim Kokkinakisem 3:6, 6:3, 6:1. W rozrywkach dziewcząt Ana Konjuh pokonała Tornado Alicię Black 3:6, 6:4, 7:6(6). Kamil Majchrzak i Martin Redlicki wygrali 6:3, 6:4 z Quentinem Halysem i Frederico Ferreirą Silvą w grze podwójnej chłopców. Barbora Krejčíková wraz z Kateřiną Siniakovą zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:3, 6:4 z Belindą Bencic i Sarą Sorribes Tormo.

Stéphane Houdet poprzez pokonanie Shingo Kuniedy 6:2, 6:4 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Aniek van Koot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Sabine Ellerbrock 3:6, 6:2, 7:6(3). Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Lucas Sithole, który pokonał Davida Wagnera wynikiem 3:6, 6:4, 6:4. W deblu na wózkach mistrzami zostali Michaël Jeremiasz oraz Maikel Scheffers, którzy w ostatnim meczu pokonali Gustava Fernándeza i Joachima Gerarda 6:0, 4:6, 6:3. W grze podwójnej kobiet na wózkach mistrzyniami zostały Jiske Griffioen i Aniek van Koot, dzięki wygranej nad Sabine Ellerbrock i Yui Kamiji 6:3, 6:4.  W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Nicholas Taylor wraz z Davidem Wagnerem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Andrew Lapthorne’a i Lucasa Sithole’a wynikiem 6:0, 2:6, 6:3.

Bracia John i Patrick McEnroe wygrali w rozgrywkach legend mężczyzn z Michaelem Changem i Toddem Martinem 6:4, 6:0. Martina Navrátilová i Rennae Stubbs pokonały 6:2, 6:4 Chandę Rubin i Ivę Majoli w turnieju legend kobiet. Byłe tenisistki Chris Evert oraz Monica Seles w turnieju pokazowym pokonały 3:2(7) aktorów Jasona Biggsa i Rainna Wilsona.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej pokazowy

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Marion Bartoli
  Julija Putincewa
  Marija Szarapowa
  Jo-Wilfried Tsonga
  Gilles Simon
  Marin Čilić
  Viktor Troicki
  Mardy Fish

Dzikie karty 
Amerykańska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Melanie Oudin /  Austin Krajicek
  Sabrina Santamaria /  Jarmere Jenkins
  Victoria Duval /  Donald Young
  Kaitlyn Christian /  Dennis Novikov
  Martina Hingis /  Mahesh Bhupathi
  Yasmin Schnack /  Eric Roberson
  Megan Moulton-Levy /  Eric Butorac
  Sloane Stephens /  Jack Sock

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2013.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Uwagi

Przypisy 

US Open 2013